Gigantactis är ett släkte av fiskar. Gigantactis ingår i familjen Gigantactinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Gigantactis